Agent Carter puede referirse a:

Entretenimiento 
 Agent Carter (película), un cortometraje de 2013 lanzado bajo la serie Marvel One-Shots, derivado de los largometrajes del Capitán América del Universo cinematográfico de Marvel.
 Agent Carter (serie de televisión), una serie de televisión derivada del cortometraje y las películas del Capitán América.

Personajes de ficción 
 Peggy Carter, un personaje secundario de las historias del Capitán América de Marvel Comics, y el personaje principal del cortometraje y la serie de televisión.
 Sharon Carter, un personaje secundario de Marvel Comics, quien es pariente de Peggy Carter y agente de S.H.I.E.L.D.

Véase también 
 Carter (desambiguación)